Córrego São Rafael é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

São Rafael, Córrego
São Rafael